Matang Ulim (Samudera), een plaats in Indonesië
Matang Ulim (Baktiya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing